Не́лли, Нэ́лли () — женское личное имя английского происхождения. В английском языке — уменьшительная форма имен Хелен (Helen), то есть Елена, и Элинор (Eleanor, Elinor), то есть Элеонора. Образовано от ласкового обращения «моя Элли», которое по-английски в Средние века звучало и выглядело «mine Elly», «mine Ellie», а позже было переосмыслено как «my Nelly», «my Nellie». Уменьшительная форма Элли (Elly, Ellie) может относиться и к имени Хелен (в Средние века чаще встречался вариант Эллен — Ellen), и к имени Элинор. Подобным способом образовано английское женское имя Нэнси — исходно уменьшительная форма имени Энн (Ann, Anne), то есть Анна: mine Ann, mine Anne → my Nan.

Поскольку в русском языке имя Нелли (Нэлли) употребляется в качестве полного, официального, у этого имени есть общепринятая краткая форма — Неля, Нэля. В православном крещении женщины по имени Нелли обычно получают имя Неонилла (по созвучию) или Елена (по происхождению).

Нелли также употребляется в качестве уменьшительной формы женских имен ,  и Корнелия, иногда — мужского имени Корнелиус, то есть Корнилий.

Персоналии 
 Нелли, Владимир Александрович (1895—1980) — советский украинский режиссёр театра, актёр, педагог.

Псевдонимы
 Nelly — сценическое имя американского рэпера Корнелла Хэйнса, уменьшительная форма его полного личного имени, варианта имени Корнелиус.

Вымышленные персонажи
 Миссис Нелли Ловетт — персонаж истории о Суини Тодде.

См. также 
 Серро-Нелли — гора в Боливии.

Примечания 

Греческие имена
Женские имена
Страницы значений:Тёзки